De wereldkampioenschappen tafeltennis 2009 (officieel: H.I.S. 2009 World Table Tennis Championships) werden van 28 april tot en met 5 mei georganiseerd in de Japanse stad Yokohama. Er werd gestreden om wereldtitels in het enkel- en dubbelspel voor zowel mannen als vrouwen en het gemengddubbel. De wereldkampioenschappen voor landenteams werden in 2008 gehouden. De strijd om de wereldtitels in Yokohama was de eerste waarin individuele titels verdeeld werden sinds het lijmen (speedglueing) verboden werd.

Titelverdedigers 
Bij de voorgaande wereldkampioenschappen in 2007 veroverde China alle gouden medailles. Een overzicht van de regerend wereldkampioenen:

Deelnemers

Algemeen 
In totaal vaardigden 100 landen één of meerdere spelers af voor de WK. 269 vrouwen en 392 mannen stonden op de voorlopige deelnemerslijst, waarvan uiteindelijk 209 vrouwen en 306 mannen over waren toen de loting plaatsvond.

Het hoofdtoernooi van zowel de mannen als de vrouwen ving aan met een deelnemersveld van 128 spelers. Deze bestonden per sekse uit de 96 hoogst genoteerde (en deelnemende) spelers op de ITTF-wereldranglijst in april 2009, aangevuld met 32 deelnemers die zich via het kwalificatietoernooi plaatsten voor het hoofdschema. In het hoofdschema werden de nummers één tot en met 64 van de wereldranglijst vervolgens geplaatst.

Tot de grote namen die afzegden voor het WK 2009 behoorden Werner Schlager (wereldkampioen 2003), Timo Boll (winnaar World Cup 2002), Kalinikos Kreanga (brons in 2003) en Damien Éloi (in het bezit van twee bronzen medailles in het dubbelspel). Schlager bleef thuis bij zijn partner Bettina Müller en hun zoontje Nick, van wie zij op 3 februari beviel. De Oostenrijker miste om dezelfde reden de Europa Top-12 2009. Kreanga kampte al langer met een knieblessure. De Duitser Timo Boll - als nummer vier van de wereldranglijst oorspronkelijk de hoogstgeplaatste niet-Chinese man in het toernooi - zou vanwege een rugblessure al alleen uitkomen in het enkelspel, maar zegde twee dagen voor de toernooistart alsnog helemaal af (waarmee hij na het WK-landenteams in 2008 zijn tweede WK op rij miste). Daardoor was Vladimir Samsonov als nummer zes van de wereldranglijst de hoogstgeplaatste niet-Chinese speler.

Grote afwezige bij de vrouwen was drievoudig wereldkampioene Wang Nan, die na de Olympische Zomerspelen 2008 haar internationale carrière beëindigde. In haar plaats speelde Li Xiaoxia.

Nederland & België 
België vaardigde in 2009 alleen deelnemers aan het mannentoernooi af, Nederland enkel aan het vrouwentoernooi.

Nederlanders en Belgen in kwalificatietoernooi

Hoofdtoernooi

Uitslagen

Uitslagen mannen 
 Enkelspel eerste ronde
(Tussen haakjes positie wereldranglijst, q-nummers zijn qualifiers)

 Dubbelspel eerste ronde
  Rogiers (305)/Vostes (206) -  Andrej Gacina (89)/Ruiwu Tan (34) WO Rogiers/Vostes

 Enkelspel tweede ronde

 Dubbelspel tweede ronde
  Jörgen Persson (19)/Robert Svensson (111) -  Rogiers (305)/Vostes (206) 4-0

 Eindfase

 Cheung Yuk staakte met een 3-1-achterstand geblesseerd (heup) zijn achtste finalepartij tegen Joo Se-hyuk

Uitslagen vrouwen 
 Enkelspel eerste ronde
(Tussen haakjes positie wereldranglijst, q-nummers zijn qualifiers)
{|
| valign=top |
  Zhang Yining (1) -  Andrea Bakula (126) 4-0
  Tetyana Sorochnynska (113) -  Nikoleta Stefanova (48) 3-4
  Matilda Ekholm (88) -  Anelia Karova (q522) 4-2
  Sim Kai Xin Zena (q330) -  Daniela Dodean (32) 0-4
  Krisztina Tóth (27) -  Jana Tomazini (q300) 4-1
  Chiu Soo Jiin (q298) -  Melek Hu (65) 0-4
  Zhu Fang (70) -  Carla Nouwen (q214) 4-0
  Zhang Mo (128) -  Gao Jun (17) 0-4
  Liu Jia (13) -  Ganna Gaponova (195) 4-0
  Christina Fili (174) -  Lee Eun-hee (41) 1-4
  Veronika Pavlovitsj (57) -  Elena Troshneva (130) 2-4
  Ana-Maria Erdelji (116) -  Yu Meng Yu (33) 1-4
  Haruna Fukuoka (37) -  Laura Negrisoli (112) 4-1''
  Carole Grundisch (103) -  Kristin Silbereisen (85) 2-4  Kasumi Ishikawa (99) -  Yu Kwok See (117) 4-1  Natalia Partyka (109) -  Tie Yana (10) 1-4  Wang Yue Gu (9) -  Margaryta Pesotska (119) 4-3  Kelly Sibley (156) -  Renata Štrbíková (95) 3-4  Xian Yi Fang (60) -  Einat Amar (q539) 4-0  Barbora Balazova (q255) -  Viktoria Pavlovitsj (24) 0-4  Tamara Boroš (35) -  Anastasia Voronova (172) 2-4  Fabiola Ramos (q229) -  Iveta Vacenovská (90) 0-4  Eva Odorova (94) -  Mirela Durak (q296) 4-2  Ekaterina Ntoulaki (162) -  Sayaka Hirano (19) 0-4  Liu Shiwen (12) -  Yana Noskova (q344) 4-0  Ng Sock Khim (q203) -  Lu Yun-Feng (100) 1-4  Mikie Tasei (63) -  Han Xing (181) 4-0  Beh Lee Wei (150) -  Li Qian (21) 0-4  Yao Yan (22) -  Park Young-sook (153) 3-4  Sara El-sokary (q594) -  Galia Dvorak (101) 0-4  Anna Tikhomirova (93) -  Malin Petterson (q269) 2-4  Natali Ruvman (q684) -  Guo Yan (4) 0-4| valign=top |
  Li Xiaoxia (3) -  Anisara Muangsuk (144) 4-0  Shamini Kumaresan (q331) -  Yuka Ishigaki (53) 1-4  Elke Schall (45) -  Jian Fang Lay (133) WO Schall  Elena Mocrousov (q231) -  Ai Fukuhara (31) 0-4  Wu Jiaduo (28) -  Alexandra Privalova (q244) 4-2  Audrey Mattenet (q237) -  Li Qiangbing (51) 2-4  Ni Xialian (50) -  Dana Hadacova (163) WO Hadacova  Paula Medina (q249) -  Ding Ning (16) 0-4  Li Jiao (18) -  He Sirin (129) 4-1  Sara Ramirez (120) -  Xu Jie (72) 2-4  Georgina Pota (49) -  Martina Petzner (q366) 4-2  Crystal Xi Huang (q206) -  Sun Bei Bei (30) 0-4  Dang Ye-seo (25) -  Ligia Santos Silva (q221) 4-0  Fulia Ozler (q280) -  Nanthana Komwong (61) 2-4  Mie Skov (91) -  Ruaida Ezzeddine (q478) 4-0  Mouma Das (q213) -  Kim Kyung-ah (8) 0-4  Feng Tian Wei (6) -  Kasturi Chakraborty (q381) 4-0  Liu Hsing-Yin (197) -  Petra Lovas (87) 2-4  Wenling Tan-Monfardini (46) -  Liu Na (202) 4-0  Ariel Hsing (q482) -  Li Jie (26) 0-4  Lau Sui Fei (40) -  Miao Miao (122) 3-4  Asya Kasabova (q211) -  Ai Fujinuma (69) 0-4  Zhenqi Barthel (56) -  Joanna Parker (149) 4-0  Linda Creemers (170) -  Park Mi-young (20) 0-4  Jiang Huajun (11) -  Pernille Agerholm (q532) 4-0  Yang Fen (147) -  Rūta Paskauskiene (44) WO Paskauskiene  Zhang Rui (68) -  Cheng I-Ching (114) 4-1  Sun Yang (q337) -  Lin Ling (29) 0-4  Elizabeta Samara - (36)  Jasna Reed (180) 4-0  Polina Mikhaylova (189) -  Huang Yi-Hua (67) 0-4  Seok Ha-jung (59) -  Simone Haan (q378) 4-0  Poulomi Ghatak (q207) -  Guo Yue (2) 0-4|}

 Dubbelspel eerste ronde
  Creemers (170)/Nouwen (214) -  Sun Bei Bei (30)/Yu Meng Yu (33) 1-4  Li Jiao (18)/Li Jie (26) -  Barbora Balazova (255)/Eva Odorova (94) 3-4'''

 Enkelspel tweede ronde

 Eindfase

Trivia 
 Voor de Italiaanse Laura Negrisoli betekende het WK 2009 haar vijftiende deelname, waarmee ze gelijk kwam met recordhoudster Diane Schöler-Rowe. De Belg Jean-Michel Saive deed in 2009 voor de achttiende keer mee, waarmee hij nog één deelname minder heeft dan de recordhouder bij de mannen, Viktor Barna.
 Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland namen samen aan het WK 2009 deel als Groot-Brittannië.

Tafeltennis in Japan
Tafeltennis in 2009
2009
Sport in Yokohama
Tafeltennis